Couperose peut désigner :
 la couperose ou rosacée, une pathologie cutanée ;
 la couperose ou couperose verte, un sulfate ferreux. Une solution de sulfate ferreux utilisée en teinturerie.
 la couperose blanche, du sulfate de zinc
 la couperose bleue, du sulfate de cuivre

Voir aussi
Vitriol